Goebbels, Joseph Goebbels (1897–1945), német nemzetiszocialista politikus
 Goebbels, Joseph Goebbelsről szóló színdarab 2005-ből, szerzője Oliver Reese
 Goebbels, német családnév